Еврокуп 2012/13. је 11. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовала су 32 клуба из 18 земаља. У односу на претходну сезону бележе се следеће измене у пропозицијама:
 Квалификациона рунда је избачена.
 Уместо фајнал фора, ове сезоне полуфинални парови су играли двомеч (по једна утакмица на домаћем и гостујућем терену), док се о победнику финала одлучивало у једном мечу на неутралном терену. За домаћина финала одређен је белгијски град Шарлроа и дворана Спироудом.

Победник ове сезоне била је екипа Локомотива Кубањ из Краснодара и самим тим је обезбедила место у групној фази Евролиге 2013/14.

Учесници 

Легенда:

Жреб 
Жреб за прву групну фазу обављен је 9. октобра 2012. године.

Прва фаза „Топ 32“ 
Прва фаза играла се од 6. новембра до 12. децембра 2012.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 8. јануара до 20. фебруара 2013.

Група И 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ј 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група К 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Л 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 16“ фази.

Полуфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 16“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 16“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 16“ фази.

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2012/13. у европској кошарци